El Quebracho puede referirse a:

 El Quebracho localidad de la provincia de Formosa en Argentina;
 El Quebracho centro rural de población con junta de gobierno de la provincia de Entre Ríos en Argentina.